Старовоерово-Васильевка — деревня в Северном районе Оренбургской области в составе Новодомосейкинского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 42 километра по прямой на северо-восток от районного центра села Северного.

Население
Население составляло 108 человек в 2002 году (русские 88%), 78 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Северного района (Оренбургская область)